Il Campionato sudamericano di calcio femminile Under-20 2014, 6ª edizione della competizione organizzata dalla CONMEBOL e riservata a giocatrici Under-20, si è giocato in Uruguay tra il 12 e il 31 gennaio 2014.
Il  ha vinto il titolo per la sesta volta consecutiva e si è qualificato, insieme al , per il Campionato mondiale di calcio femminile Under-20 2014.

Squadre partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (paese organizzatore)

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Girone finale

Collegamenti esterni 
  *Calendario ufficiale

Calcio nel 2014
Campionato sudamericano di calcio femminile Under-20